BiH:

Gostičaj (Foča, BiH), naselje u Republici Srpskoj, BiH
Gostičaj (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u Federaciji BiH, BiH